Clifford může být:

rodné jméno
 Clifford Edmund Bosworth (1928–2015), anglický orientalista
 Clifford Brown (1930–1956), americký trumpetista
 Clifford Dupont (1905–1978), rhodesijský politik
 Clifford Geertz (1926–2006), americký antropolog
 Clifford Jarvis (1941–1999), americký bubeník
 Clifford Jordan (1931–1993), americký saxofonista
 Clifford Mulenga (* 1987), zambijský fotbalista
 Clifford Odets (1906–1963), americký scenárista a režisér
 Clifford Shull (1915–2001), americký fyzik
 Clifford D. Simak (1904–1988), americký spisovatel českého původu
 Clifford Will (* 1946), kanadský fyzik
 Thomas Clifford Allbutt (1836–1925), vynálezce lékařského teploměru

příjmení
 Betsy Cliffordová (* 1953), kanadská lyžařka
 Clark Clifford (1906–1998), americký politik
 Doug Clifford (* 1945), americký bubeník
 James Clifford (* 1945), americký historik
 Kyle Clifford (* 1991), kanadský lední hokejista
 Linda Cliffordová (* 1948), americká zpěvačka
 Michael Richard Clifford (1952–2021), americký astronaut
 Nathan Clifford (1803–1881), americký právník a politik
 Rosamunda Cliffordová (asi 1150–1176), anglická šlechtična
 William Kingdon Clifford (1845–1879), anglický matematik

další významy
 4276 Clifford, asteroid
 Clifford (film), americký film z roku 1994
 Clifford (Indiana), sídlo v USA
 Clifford (Michigan), sídlo v USA
 Clifford Castle, zřícenina hradu v anglickém hrabství Herefordshire
 Clifford Chance, advokátní kancelář